

Televisione 

 Digimon Adventure – serie anime del 1999
 Digimon Adventure 02 – serie anime del 2000
 Digimon Adventure: – serie animata giapponese del 2020

Cinema 

 Digimon Adventure – cortometraggio anime del 1999, distribuito in occidente come parte di Digimon - Il film

 Digimon Adventure tri. – serie di film anime del 2015
 Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna – film  anime del 2020

Manga 

 Digimon Adventure V-Tamer 01 – manga del 1998

Videogiochi 

 Digimon Adventure: Anode/Cathode Tamer – videogioco del 1999
 Digimon Adventure 02: Digital Partner – videogioco del 2000
 Digimon Adventure 02: Tag Tamers – videogioco del 2000
 Digimon Adventure 02: D-1 Tamers – videogioco del 2000
 Digimon Adventure – videogioco del 2013